Korie Homan era la detentorice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Esther Vergeer ha battuto in finale Daniela di Toro 6–0, 6–0.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Daniela di Toro (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011